Balázs může být:

příjmení
 Béla Balázs (1884–1949) – maďarský spisovatel a filmový teoretik
 Benjámin Balázs (* 1990) – maďarský fotbalový útočník
 Péter Balázs (* 1941) – maďarský politik

křestní jméno
 Balázs Borbély (* 1979) – slovenský fotbalový záložník
 Balázs Dzsudzsák (* 1986) – maďarský fotbalový záložník
 Balázs Kiss (* 1972) – maďarský atlet
 Balázs Kiss (zápasník) (* 1983) – maďarský zápasník klasik
 Balázs Megyeri (* 1990) – maďarský fotbalový brankář
 Balázs Orbán (1829–1890) – maďarský historik, politik a spisovatel